Ximo Navarro puede hacer referencia a:

 Ximo Navarro Armero, futbolista español; o
 Ximo Navarro Jiménez, futbolista español.